De Beker van Denemarken (sponsornaam vanaf 2015Santander Cup, 2010 t/m 2013: Nordea Cup) is een bekercompetitie in het Deense handbal, die naast de reguliere competities wordt georganiseerd. De inrichtende macht is de Dansk Håndbold Forbund (DHF). Het eerste bekertoernooi was voor zowel de heren als de dames in 1964.

Toernooiopzet 
Het toernooi begint in de herfst en de lente, met een toernooi georganiseerd door de Jydsk Handball Association (JHF) en een toernooi voor de rest van het land georganiseer door de Handball Region East (HRØ) en de Funen Handball Association (FHF). Na zeven (JHF) of zes rondes (HRØ/FHF) kwalificeren acht teams uit elke helft zich voor de 1/8 finales, die als eerste ronde landelijk ronde fungeert.

Vanaf de 1/8 finales worden geografische overwegingen niet meer genomen. De 1/8 finales, kwartfinales en halve finales worden meestal gehouden van augustus tot december, terwijl de finales worden gespeeld rond het nieuwe jaar. Van 2001 tot 2010 werden alle finales gehouden in de NRGi Arena in Aarhus. In het jaar 2011 (met finales begin 2012) werden de finales in Aalborg (heren) en Kjellerup (dames) gespeeld.

Sinds 2010 wordt het herentoernooi afgesloten met een Final Four, waar de halve finale op zaterdag wordt gehouden en de finale op zondag. In 2010 werd het gehouden in de NRGi Arena in Aarhus, het volgende jaar in Aalborg. Daarna werden de laatste vier twee jaar gespeeld in de NRGi Arena in Aarhus.

In maart 2015 zullen de laatste vier opnieuw worden gehouden in het Gigantium in Aalborg.

De winnaars van de beker ontmoeten de Deense kampioenen van hetzelfde seizoen in de Super Cup als een opmaat naar het daaropvolgende ligaseizoen. Als het hetzelfde team tevens winnaar is van de competitie, zal de verliezende finalist meedoen.

Europese kwalificatie 
De winnaar van het nationale bekertoernooi voor heren kwalificeert zich vanaf 2012 voor de EHF Cup, terwijl de winnaar van de vrouwen zich kwalificeert voor de EHF Winner' Cup. Als de bekerkampioen zich ook kwalificeert voor de EHF Champions League (rechtstreeks of via kwalificatie), gaat het ticket door naar de verliezer van de bekerfinale. Als dit ook in aanmerking komt voor de Champions League, gaat het ticket door naar de halvefinalist die verliest in de beker en als hoogste eindigt in de Deense competitie. Als dit team ook in aanmerking komt voor Champions League, krijgt de andere verliezende halvefinalist het ticket.

Mannen

Winnaars

Finalisten

Vrouwen

Winnaars

Finalisten

Bekervechters sinds 1992/93

Aantal bekervechters per club 

(Tot 2017)

Noten 

Handbal in Denemarken
Sportevenement in Denemarken